

Code 
POL ou pol est un code qui signifie:
 POL,  ;
 POL, Pologne ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Pologne a pour code alpha-2 PL ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, la Pologne a pour code PL ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la Pologne a pour code alpha-2 PL ;
 pol, le polonais, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
Le sigle de trois lettres POL peut faire référence à :
 P.O.L, une maison d'édition française ;
 PlayOnLinux ;
 Pol, protéine des rétrotransposons à LTR ;
 Parc Olympique lyonnais.

Voir aussi 
 
 

Code